Holsteyn ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Holsteyn (1618–1658), niederländischer Maler, Zeichner und Druckgrafiker 
 Joseph Joannes Maria van Holsteyn (* 1957), niederländischer Sprach- und Literaturwissenschaftler 

Siehe auch:
 Hollstein
 Holstein (Begriffsklärung)